Кухдешт () — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Лурестан. Административный центр — город Кухдешт.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Дерб-э Гонбед (بخش درب گنبد)
 Ромешкен (بخش رومشکان)
 Торхен (بخش طرهان)
 Кунани (بخش کونانی)
Население области на 2006 год составляло 209 821 человек.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Лурестана